figura wykonana z kamienia, zobacz: rzeźba
 murowana figura w Bączalu Dolnym – zabytkowa kapliczka w miejscowości Bączal Dolny